Salvador bzw. San Salvador und São Salvador (span., port. ‚Retter, Erlöser, Heiland‘) ist der Name folgender Orte
 in Argentinien
 San Salvador de Jujuy, eine Stadt in Argentinien
 in Brasilien
 Salvador (Bahia), eine Stadt in Brasilien
 Salvador do Sul, eine Gemeinde in Rio Grande do Sul
 in El Salvador
 San Salvador, die Hauptstadt El Salvadors
 im Libanon
 Salvador (Libanon), eine Gemeinde im Libanon
 in Paraguay
 San Salvador (Paraguay)
 auf den in Philippinen
 Salvador (Lanao del Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Norte
 in Portugal
 Salvador (Penamacor)
 Salvador do Monte
 Salvador (Beja)
 Salvador (Serpa)
 Salvador (Arcos de Valdevez)
 Salvador (Ribeira de Pena)
 Salvador (Torres Novas)

sowie:
 Salvador (Falklandinseln), eine Ortschaft auf den Falklandinseln
 San Salvador (Bahamas), eine Insel der Bahamas (früher Watling Island)
 Guanahani, Insel der Bahamas (früher Salvador)
 Lake Salvador, einen See bei New Orleans

Salvador bezeichnet:
 Salvador (Vorname), männlicher Vorname

Salvador ist der Familienname folgender Personen:
 Alexya Salvador (* 1980), brasilianische Transfrau und Aktivistin
 Ângelo Domingos Salvador (1932–2022), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Uruguaiana
 Antonio Rodríguez Salvador (* 1960), kubanischer Dichter, Dramaturg und Essayist
 Bryce Salvador (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Carlos Salvador, timoresischer Fußballspieler
 David Salvador (* 2005), spanischer Motorradrennfahrer
 Enrico Salvador (* 1994), italienischer Straßenradrennfahrer
 Francisco Salvador-Daniel (1831–1871), französischer Komponist und Ethnomusikwissenschaftler
 Henri Salvador (1917–2008), französischer Sänger
 Humberto Salvador (1909–1982), ecuadorianischer Schriftsteller
 Ileana Salvador (* 1962), italienische Leichtathletin
 Iván Salvador (* 1995), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Joseph Salvador (1796–1873), französischer Historiker des Judentums
 Luis Miguel Salvador (* 1968), mexikanischer Fußballspieler
 Paulo Salvador (* 1965), portugiesischer Journalist
 Sal Salvador (1925–1999), US-amerikanischer Jazzgitarrist und Bandleader
 Salvador Salvador (* 2001), portugiesischer Beach- und Hallenhandballspieler

Salvador bezeichnet außerdem:
 Salvador (1986), einen US-amerikanischen Spielfilm von 1986
 Salvador – Kampf um die Freiheit, einen spanischen Spielfilm von 2006
 Industrias Salvador, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Salvador, eine Rebsorte
 Salvador-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Salvador Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 El Salvador (Begriffsklärung)
 San Salvador (Begriffsklärung)
 São Salvador
 Salvator
 Salvador i Segarra